Гости́лы — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 4 км к югу от волостного центра Кирово.

Население

История 
Ранее на месте деревни Гостилы было несколько населённых пунктов: Ершово (Ерши), Сысоево, Юхново (Юханово), Зайково, Цывики, Кувшиново.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района